Джеймс Ганн:
  (1753—1801) — американский сенатор от штата Джорджия (1789—1801).
  (1843—1911) — американский конгрессмен от штата Айдахо (1897—1899).
 Ганн, Джеймс Герберт (1893—1964) — британский художник-пейзажист и портретист.
 Ганн, Джеймс Эдвард (1920—1966) — американский кино- и телесценарист и продюсер.
 Ганн, Джеймс Эдвард (род. 1938) — американский астроном.
 Ганн, Джеймс Эдвин (1923—2020) — американский писатель-фантаст и фантастиковед.
 Ганн, Джеймс (род. 1966) — американский кинорежиссёр, сценарист, актёр, музыкант и мультипликатор.
  (1948—2015) — игрок в американский футбол.